Yupanqui ist der Familienname folgender Personen:

 Atahualpa Yupanqui (1908–1992), argentinischer Sänger, Songwriter, Gitarrist und Schriftsteller
 Cápac Yupanqui (um 1320), Inka-Herrscher
 Cápac Yupanqui (Heerführer) (15. Jh.), Inka-General
 Francisca Pizarro Yupanqui (1534–1598), erste Mestizin in Peru
 Francisco Tito Yupanqui (1550–1616), katholischer Aymara, Holzschnitzer
 Inés Huaylas Yupanqui (um 1518–1570), Inka-Prinzessin
 Lloque Yupanqui (um 1260), Inka-Herrscher
 Pachacútec Yupanqui (?–1471), Inka-Herrscher
 Quizo Yupanqui (?–1536), Inka-General
 Túpac Yupanqui (?–1493), Inka-Herrscher